Halden heißen folgende geographische Objekte:
 Halden (Berg), 958 m, Berg im Kanton St. Gallen
 Halden (Norwegen), Stadt und Kommune in Norwegen

Gemeindeteile:
 Halden (Altusried I), Einöde des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Halden (Altusried II), Einöde des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Halden (Blaichach), Dorf der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Halden (Bühlertann), Weiler der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Halden (Hagen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Halden (Isny), Wohnplatz der Stadt Isny im Allgäu im Landkreis Ravensburg
 Halden (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Halden (Kirchhaslach), Weiler der Gemeinde Kirchhaslach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Halden (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Halden (Oberstaufen), Weiler des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Halden (Pfronten), Dorf der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Halden (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Halden TG, Ortschaft in der Gemeinde Bischofszell, im Kanton Thurgau, Schweiz

Halden ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Halden (1841–1916), deutsche Autorin
 Hans Halden (1888–1973), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Halde (Begriffsklärung)